16-й Чемпионат мира по шашкам-64 (2-й по бразильским шашкам) среди женщин 2018 проходил в Измире (Турция) с 24 по 29 сентября под эгидой ФМЖД в основной программе, рапиде и блице одновременно с чемпионатом мира среди мужчин. Арбитр — Эльшад Мурсалов.

Чемпионкой мира стала Елена Короткая, второе место заняла Юлия Макаренкова, третье — Лю Пэй.

Основная программа 
Соревнования прошли по швейцарской системе в 6 раундов, каждый из которых представлял собой микроматч из двух партий.

Контроль времени — 40 минут + 20 секунд за ход.

Быстрые шашки (рапид) 
Швейцарская система в 6 раундов, каждый из которых представлял собой микроматч из двух партий.

Контроль времени — 7 минут + 5 секунд за ход.

Молниеносные шашки (блиц) 
Швейцарская система в 6 раундов, каждый из которых представлял собой микроматч из двух партий.

Контроль времени — 3 минуты + 2 секунды за ход.

Ссылки 
 Результаты основной программы
 Результаты рапида
 Результаты блица

Чемпионаты мира по бразильским шашкам
Международные соревнования по шашкам в Турции
Международные спортивные соревнования в Измире
Спорт в Турции в 2018 году
Чемпионаты мира в Турции
2018 год в шашках
Сентябрь 2018 года